La descente aux Enfers est un motif récurrent de plusieurs récits mythologiques et religieux. On peut notamment citer :
 la Descente d'Inanna aux Enfers, mythe sumérien ;
 la descente aux Enfers d'Héraclès, dernier de ses douze travaux ;
 la descente aux Enfers ou Nekuia d'Ulysse dans l’Odyssée
 la descente aux Enfers d'Orphée à la recherche d'Eurydice
 la descente aux Enfers d’Énée dans l’Énéide de Virgile
 la descente aux Enfers qu'accomplit Jésus selon plusieurs écrits apocryphes, mentionnée dans différentes versions du « Credo ».
 Descente aux Enfers, un des sujets d'icônes qui accompagne la représentation de la Résurrection de Jésus-Christ

Cinéma 
 Descente aux enfers est un film français de Francis Girod, avec Claude Brasseur et Sophie Marceau, sorti en 1986.
 Descente aux enfers est le titre ajouté au DVD français de Beneath the Surface, film suédois de , sorti en 1997.

Littérature 
 Descente aux enfers est le premier tome de la série francophone d'heroic fantasy Les Chevaliers d'Antarès d'Anne Robillard.

Divers 
 Descente aux Enfers,  icône russe du .

Voir aussi 
 Catabase (littérature)